Lemmon est le nom porté par les comètes découvertes par le programme de relevé astronomique Mount Lemmon Survey.

Comètes numérotées 
 349P/Lemmon
 363P/Lemmon

Comètes non numérotées

Notes et références 

Objet céleste découvert par le Mount Lemmon Survey